Naselja u Sloveniji
 Ločki Vrh (Benedikt, Slovenija), naselje u općini Benedikt
 Ločki Vrh (Majšperk, Slovenija), naselje u općini Destrnik